Ґоленяви () — село в Польщі, у гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства.

Примітки 

Села Келецького повіту